Aufbauplakette oder Aufbau-Plakette steht für:

 Aufbauplakette (Berlin-Ost), in der Nachkriegszeit höchste Auszeichnung im Nationalen Aufbauwerk der DDR an Berliner Privatpersonen für Leistungen beim Wiederaufbau von Ostberlin
 Aufbau-Plakette (Berlin-West), in der Nachkriegszeit mit Jahreszahl und dem Berliner Bären versehene Metalltafel mit der Inschrift „Aufbau Programm“ an den Fassaden von Berliner Häusern
 Aufbauplakette (Hannover), Ehrung von Einwohnern der niedersächsischen Landeshauptstadt, die unentgeltlich Grundbesitz zum Wiederaufbau Hannovers zur Verfügung gestellt haben